La Copa del Món d'escacs de 2015 fou un torneig d'escacs per eliminació directa amb 128 jugadors, disputat entre el 10 de setembre i el 5 d'octubre de 2015, a Bakú (Azerbaidjan). Serguei Kariakin fou el vencedor després de guanyar en el desempat a Piotr Svídler a la final. Aquests dos finalistes es classificaren pel Torneig de Candidats de 2016.

Format 
Els matxs constaven de dues partides (llevat de la final, a quatre partides). Els jugadors tenien 90 minuts pels primers 40 moviments, més 30 minuts per la resta de la partida, amb un increment de 30 segons per moviment des del començament de la partida. En cas que el matx estigués empatat després de les partides regulars, es jugava un tie break al día següent. El format del tie break era:
 Es jugaven dues partides semiràpides (25 minuts més 10 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaven dues partides ràpides (de 10 minuts més 10 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaven dues partides de blitz (5 minuts més 3 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaria una partida per sistema armageddon (les blanques han de guanyar, a les negres els serveixen les taules. Les blanques tindrien cinc minuts, i les negres quatre, i ambdós jugadors tindrien un increment de tres segons per moviment començant al moviment 61.

Premis en metàl·lic

Participants 
El participants estaven ordenats segons el seu Elo FIDE de l'agost de 2015. Divuit participants es varen classificar per Elo. Tots els jugadors són Grans Mestres llevat que s'indiqui el contrari expressament.

, 2816 (R)
, 2814 (R)
, 2808 (R)
, 2793 (R)
, 2779 (R)
, 2777 (WC)
, 2771 (R)
, 2770 (R)
, 2765 (R)
, 2759 (E14)
, 2753 (R)
, 2747 (WC)
, 2741 (R)
, 2740 (R)
, 2740 (R)
, 2739 (R)
, 2738 (ON)
, 2736 (R)
, 2735 (R)
, 2733 (E14)
, 2731 (WC)
, 2726 (J13)
, 2726 (R)
, 2725 (Z3.5)
, 2724 (E14)
, 2723 (E14)
, 2720 (WC)
, 2719 (R)
, 2714 (R)
, 2713 (AS14)
, 2710 (E14)
, 2710 (E15)
, 2705 (R)
, 2705 (E15)
, 2704 (AS14)
, 2702 (PN)
, 2699 (Z3.3)
, 2699 (E15)
, 2690 (E14)
, 2689 (E15)
, 2680 (Z2.1)
, 2678 (E15)
, 2673 (E14)
, 2673 (E14)
, 2671 (E14)
, 2671 (PN)
, 2670 (Z2.1)
, 2669 (E14)
, 2667 (E15)
, 2665 (E15)
, 2664 (E15)
, 2663 (AM14)
, 2662 (Z3.3)
, 2662 (Z2.1)
, 2661 (E14)
, 2661 (E14)
, 2660 (PN)
, 2659 (E14)
, 2659 (Z2.3)
, 2659 (E14)
, 2658 (E14)
, 2658 (E15)
, 2655 (AM14)
, 2655 (E15)

, 2654 (E14)
, 2653 (E15)
, 2651 (ON)
, 2649 (E15)
, 2644 (ON)
, 2644 (AS15)
, 2643 (AS14)
, 2643 (AM15)
, 2642 (E15)
, 2640 (AF)
, 2639 (E15)
, 2637 (E15)
, 2636 (Z2.4)
, 2635 (Z3.7)
, 2635 (Z2.1)
, 2635 (E14)
, 2634 (ACP)
, 2633 (E14)
, 2632 (AM14)
, 2631 (AS15)
, 2631 (E15)
, 2626 (E14)
, 2625 (AM15)
, 2624 (PN)
, 2624 (E15)
, 2622 (E15)
, 2622 (E14)
, 2621 (ON)
, 2618 (AS14)
, 2616 (Z3.5)
, 2616 (AM15)
, 2614 (E14)
, 2607 (E15)
, 2607 (J14)
, 2605 (Z2.5)
, 2603 (E15)
, 2601 (E14)
, 2600 (AS15)
, 2600 (Z3.4)
, 2595 (E15)
, 2595 (AS14)
, 2591 (AF)
, 2589 (E14)
, 2577 (AM14)
, 2570 (AS15)
, 2568 (Z3.1)
, 2563 (AM15)
, 2553 (Z2.1)
, 2547 (E15)
, 2528 (WWC)
, 2514 (Z3.6)
, 2511 (Z2.5)
, 2509 (Z3.2)
, 2495 (Z2.3)
, 2491 (E15)
, 2453 (PN)
, 2436 (Z2.2)
, 2428 (Z3.4)
, 2421 (Z2.4)
, 2416 (AS15)
, 2357 (Z4.2)
, 2330 (Z4.1)
, 2291 (Z4.3)
, 2241 (Z4.4)

Vies de classificació 

 WC: Semifinalistes de la Copa del Món 2013 (4)
 WWC: Campiona del món femenina 2014 (1)
 J13 i J14: Campions del món júnior de 2013 i 2014 (2)
 R: Rating (mitjana dels ratings Elo entre el febrer de 2014 i el gener de 2015) (19)
 E14 i E15: Campions d'Europa de 2014 (23) i 2015 (23)
 AM14 i AM15: Campionat continental d'escacs d'Amèrica de 2014 (4) i 2015 (4)
 AS14 i AS15: Campionat d'escacs d'Àsia de 2014 (5) i 2015 (5)

 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica de 2015 (2)
 Z2.1 (5), Z2.2 (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): Torneigs Zonals
 ACP: El millor jugador de l'ACP TOUR que no s'hagin classificat amb cap dels criteris anteriors (1)
 PN: Nominats pel president de la FIDE (5)
 ON: Nominats pels organitzadors (4)

Resultats, Rondes 1–4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Resultats, rondes 5–7

Final, 1 – 5 Octubre

Notes i referències

Enllaços externs 
 

2015
Competicions d'escacs a l'Azerbaidjan
Esport a Bakú
Competicions d'escacs del 2015